Il BMW Open 2009  è stato un torneo di tennis che si è giocato sulla terra rossa. È stata la 36ª edizione del BMW Open, facente parte dell'ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2009. Il torneo maschile è stato disputato a Monaco di Baviera, Germania, dal 2 al 10 maggio del 2009.

Partecipanti

Teste di serie

Testa di serie basate sul ranking al 27 aprile 2009.

Altri partecipanti
Giocatori con la wildcard:

  Daniel Brands
  Lleyton Hewitt
  Andreas Beck

Giocatori passati dalle qualificazioni

  Thiemo de Bakker
  Dieter Kindlmann
  Alexander Peya
  Sascha Klör
  Lamine Ouahab (lucky loser)
  Stéphane Bohli (lucky loser)

Campioni

Singolare

  Tomáš Berdych ha battuto in finale  Michail Južnyj, 6–4, 4–6, 7–6(5)

Doppio

  Jan Hernych /  Ivo Minář hanno battuto in finale  Ashley Fisher /  Jordan Kerr, 6–4, 6–4

Collegamenti esterni

 
ATP World Tour 2009